Па́ркер () — английская фамилия, топоним, наименование компаний и пр.

Фамилия

А 
 Паркер, Алан (род. 1965) — журналист, писатель.
 Паркер, Алан (1944—2020) — британский кинорежиссёр и сценарист.
 Паркер, Алан (род. 1944) — британский гитарист и композитор.
 Паркер, Андреа (род. 1970) — американская актриса, известная по телесериалам «Притворщик» и «Клава, давай!».

Б 
 Паркер, Бернард (род. 1986) — южноафриканский футболист.
 Паркер, Боб (род. 1953) — телеведущий, мэр Крайстчерча в Новой Зеландии (2007—2013).
 Паркер, Бонни (1910—1934) — американская преступница.

В 
 Паркер, Вильям Китчен (1823—1890) — английский зоолог.

Г 
 Паркер, Гарри (род. 1965) — английский футболист.
 Паркер, Грэм (род. 1950) — британский рок-музыкант и автор песен, лидер группы Graham Parker & the Rumour.

Д 
 Паркер, Деванте (род. 1996) — немецкий футболист.
 Паркер, Дэррил (род. 1993) — коста-риканский футболист.
 Паркер, Джабари (род. 1995) — американский баскетболист.
 Паркер, Джаррод (род. 1988) — американский бейсболист.
 Паркер, Джастин — английский продюсер и автор песен, композитор.
 Паркер, Джейми (род. 1979) — британский актёр.
 Паркер, Джеймс Катлер Данн (1828—1916) — американский органист, пианист и композитор.
 Паркер, Джейн (также известна под фамилией Болейн; ок. 1505—1542) — фрейлина при дворе Тюдоров, супруга Джорджа Болейна, виконта Рочфорда.
 Паркер, Джеффри (род. 1943) — британский историк.
 Паркер, Джин (1915—2005) — американская актриса.
 Паркер, Джозеф (род. 1992) — новозеландский боксёр.
 
 Паркер, Джонатан (род. 1976) — английский шахматист, гроссмейстер (2001).
 
 Паркер, Джорджи (род. 1989) — австралийская хоккеистка на траве.
 Паркер, Джош (род. 1990) — антигуанский футболист.
 Паркер, Дороти (1893—1967) — американская писательница и поэтесса.

К 
 Паркер, Кей (1944—2022) — американская актриса, порнозвезда.
 Паркер, Кейси (род. 1986) — панамская порноактриса.
 Паркер, Кейт (род. 1963) — английская и британская хоккеистка на траве.
 Паркер, Крэйг (род. 1970) — новозеландский актёр.
 Паркер, Куана (1845—1911) — вождь команчей.
 Паркер, Кэндис (род. 1986) — американская баскетболистка.
 Паркер, Кэти (род. 1956) — американская гребчиха, тренер по гребле.

Л 
 Паркер, Лоренс (род. 1965) — американский MC и продюсер, известный как KRS-One.
 Паркер, Лоутон Сайлас (1868—1954) — американский художник-импрессионист.
 Паркер, Лу (род. 1968) — американская модель, актриса, журналист и победительница Мисс США 1994.

М 
 Паркер, Майкл (1920—2001) — лейтенант-коммандер ВМФ Австралии, личный секретарь герцога Эдинбургского в 1947—1957 гг.
 Паркер, Молли (род. 1972) — канадская киноактриса и продюсер.
 Паркер, Мэри-Луиз (род. 1964) — американская актриса, лауреат премий «Эмми», «Тони» и двух «Золотых глобусов».
 Паркер, Мэттью (1504—1575) — английский религиозный деятель и реформатор, архиепископ Кентерберийский.

Н 
 Паркер, Натаниель (род. 1962) — английский актёр кино и театра.
 Паркер, Николь (род. 1978) — американская актриса и певица.
 Паркер, Николь Ари (род. 1970) — американская актриса и бывшая модель.

О 
 Паркер, Оливер (род. 1960) — английский актёр, впоследствии режиссёр, сценарист и продюсер.

П 
 
 
 Паркер, Пола Джей (род. 1969) — американская актриса и комедиантка.
 Паркер, Полин (род. 1938) — малолетняя убийца.

Р 
 Паркер, Ральф (1907—1964) — британский журналист, работавший в 1940—1950 годы в Москве.
 Паркер, Рей (род. 1954) — американский гитарист, композитор и музыкальный продюсер.
 Паркер, Роберт (род. 1947) — американский юрист, издатель, редактор, один из ведущих мировых винных критиков.
 Паркер, Роберт Аллан (род. 1936) — американский астронавт.
 Паркер, Роберт Браун (1932—2010) — американский писатель, автор детективных произведений.

С 
 Паркер, Сара Джессика (род. 1965) — американская актриса и продюсер.
 Паркер, Синтия Энн (ок. 1827—1870) — мать вождя команчей Куаны Паркера.
 Паркер, Скотт (род. 1980) — английский футболист.
 Паркер, Стефани (1987—2009) — валлийская актриса.
 Паркер, Сьюзи (1932—2003) — американская модель и актриса.
 Паркер, Сэмьюэл — шотландский футболист, нападающий.

Т 
 Паркер, Тая (род. 1980) — американская модель, актриса, певица и участница реалити-шоу.
 Паркер, Тим (род. 1993) — американский футболист.
 Паркер, Теодор (1810—1860) — американский писатель, богослов
 Паркер, Том (настоящее имя Андреас Корнелиес ван Кёйк; 1909—1997) — американский импресарио голландского происхождения, менеджер Элвиса Пресли.
 
 Паркер, Тони (род. 1982) — французский баскетболист.
 Паркер, Трей (род. 1969) — один из создателей «South Park», режиссёр.

У

Ф 
 Паркер, Филипп (род. 1960) — американский экономист, писатель и педагог, профессор.
 Паркер, Франсис (1837–1902) – американский педагог.
 Паркер, Фрэнк (1916—1997) — американский теннисист, первая ракетка мира среди любителей в 1948 году.

Х

Ч 
 Паркер, Чарли (1920—1955) — американский джазовый саксофонист и композитор.

Ш 
 Паркер, Шайенн (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Паркер, Шон (род. 1979) — американский интернет-предприниматель.

Э 
 Паркер, Эван (род. 1944) — английский саксофонист, один из крупнейших импровизаторов Европы.
 Паркер, Эдна (1893—2008) — самый старый живущий человек планеты (с 13 августа 2007 по 26 ноября 2008).
 Паркер, Эли (1828—1895) — участник Гражданской войны в США, генерал федеральной армии индейского происхождения.
 Паркер, Элинор (1922—2013) — американская актриса.
 Паркер, Эллен (род. 1949) — американская актриса.
 Паркер, Элтон Брукс (1852—1926) — американский судья и политик
 Паркер, Энджел (род. 1980) — американская актриса.
 Паркер, Эндрю (род. 1962) — деятель британских спецслужб, генеральный директор MI5 с апреля 2013 г.
 Паркер, Эннис (род. 1956) — американский политик, мэр Хьюстона.
 Паркер, Энтони (род. 1975) — американский баскетболист.

Ю 
 Паркер, Юджин Ньюмен (1927—2022) — американский астроном.

Составные фамилии 
 Кимура Паркер, Джон (род. 1959) — канадский пианист.
 Паркер-Боулз, Камилла (род. 1947) — герцогиня Корнуолльская.
 Паркер Джонс, Эйприл — американская телевизионная актриса.
 Уолтер Паркер, Джеймс Роланд (1919—2009) — британский политический деятель, колониальный администратор, губернатор Фолклендских островов (1977—1980).

Псевдонимы 
 Mr. Паркер (наст. имя Макси́м Вита́льевич Кононе́нко; род. 1971) — российский журналист, публицист, программист.
 Бутч Кэссиди (наст. имя Роберт Лерой Паркер; 1866—1908) — американский грабитель банков, поездов, а также лидер преступной банды.

Вымышленные персонажи 
 Питер Бенджамин Паркер — Человек-паук, супергерой, персонаж комиксов компании Marvel Comics.
 Бен Паркер (Дядя Бен) — дядя Человека-паука.
 Мэй Паркер (Тётя Мэй) — тётя Человека-паука.
 Ричард и Мэри Паркер — родители Человека-паука.
 Паркер Пайн — персонаж и сыщик произведений Агаты Кристи.

Топоним 
 Паркер — город в Аризоне, США.
 Паркер — округ штата Техас, США.
 Паркер — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Паркер — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.

Художественные произведения 
 «Паркер» — американский криминальный триллер 2013 года.
 «Паркеры» — американский комедийный телесериал.
 «Миссис Паркер и порочный круг» — американский кинофильм, снятый по сценарию Рэнди Сью Коберна и Алана Рудольфа.
 «Элли Паркер» — американская независимая малобюджетная драма с элементами комедии, вышедшая в 2005 году.

Прочее 
 Паркер — товарный знак авторучек и других канцелярских товаров Parker Pen Company.
 Паркер-квартет (Parker Quartet) — американский струнный квартет, основанный в 2002 году.
 Паркер Ханнифин (Parker Hannifin) — производитель компонентов и систем автоматизации и управления для транспорта и подвижной техники, в том числе для аэрокосмических применений.
 Револьвер Паркера Филда — капсюльный револьвер разработки оружейной компании «Паркер Филд и сыновья».
 Солнечный зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) — космический аппарат для исследования короны Солнца.
 (5392) Паркер — астероид, относящийся к группе астероидов, которые пересекают орбиту Марса, и принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Дело об убийстве Паркер-Халм — громкое убийство, ставшее основой для многих книг, пьес, спектаклей и т. д.
 Премия Вирджинии Паркер — канадская премия в области академической музыки.